Hutchinson Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Hutchinson Island (Antarktika) im Marshall-Archipel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands

in den Vereinigten Staaten:
 Hutchinson Island (Florida)
 Hutchinson Island (Georgia)
 Hutchinson Island (Mississippi)
 Hutchinson Island (South Carolina)